

Біологія 
 Кантар (риба) — риба родини Спарові.

Топоніми

Кантари — село.

Кантар-Галу — парафія.

Предмети та поняття 
 Кантар — міра ваги в країнах Близького Сходу і Середземномор'я, в залежності від регіону позначає від 45 до 320 кілограмів.
 Кантар — пружинний безмін.
 Ка́нтар — те ж саме, що й безмін. Ці слова часто вживають як синоніми, але кантаром зазвичай називають пружинний безмін (на відміну від важільного).
 Ка́нтар («канта́рок», «канта́рка») — інша назва вуздечки

Див. також 
 Кантар (канфар) — давньогрецька посудина, широкий кубок на ніжці із парою дуже високих ручок і прикрашений зображеннями.

Примітки